Het British Saloon Car Championship 1963 was het zesde seizoen van het British Saloon Car Championship. Het kampioenschap begon op 30 maart in Snetterton en eindigde op 28 september opnieuw in Snetterton. Het kampioenschap werd voor de tweede keer gewonnen door Jack Sears, die ook in het eerste seizoen kampioen werd, met een Ford Cortina GT, een Ford Galaxie en een Ford Cortina Lotus. De kampioen van 1961 John Whitmore eindigde als tweede in een Austin Mini Cooper, en Formule 1 wereldkampioen Graham Hill eindigde als derde in een Jaguar Mk II 3.8 en Ford Galaxie. Dit was ook het eerste BSCC-seizoen waarin er geen onafhankelijke coureurs, zonder team, werden geklasseerd in de eindstand van het kampioenschap.

Coureurs

Kalender 
Winnaars van races met meerdere klassen in vetgedrukt.

Kampioenschap

Klassement

Eindstand

Motoren 

British Touring Car Championship naar jaar
Autosport in 1963